A 12 116-os számú mellékút egy öt számjegyű, kevesebb, mint 700 méter hosszú mellékút Pest megye legészakibb vidékein, a Börzsöny hegység északi részén. Tésa közigazgatási területén ágazik ki a település lakott területeit épp csak súroló 12 114-es útból, majdnem pontosan annak hatodik kilométerénél, délkeleti irányban. Kezdőpontjától a falu főutcájaként halad, a község délkeleti végéig kilométer-számozása a 0,676-os szelvénnyel ér véget. Települési neve Petőfi Sándor utca.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 12.

Jegyzetek

12116
Börzsöny